A lista abaixo contém todas as edições do Planeta Atlântida, evento promovido pela Rede Atlântida, no balneário de Atlântida, em Xangri-lá, Rio Grande do Sul.

Maiores Participações no Palco Principal 

São no total 24 edições do Planeta Atlântida no estado do Rio Grande do Sul (já considerando 2019), abaixo estão os artistas e bandas que mais vezes participaram das edições apenas no palco principal em solo gaúcho.

 Bandas em negrito ainda estão em atividade.
 A banda Natiruts participou no ano de 1999 ainda como Nativus.

1996 
A Rede Atlântida completou 20 anos em 1996, com a realização da primeira edição do evento, na sede da Saba Campestre. Teve pistas de roller, kart indoor, quatro paredões para montanhismo, discoteca e futebol com modelos. O público estimado foi de 60 mil pessoas. Os shows foram realizados nos dias 9 e 10 de fevereiro.

Três técnicos estadunidenses, da empresa Show Power, a mesma que trabalhou no Hollywood Rock, cuidaram de toda a instalação do sistema, que contou com 300 mil watts de som e 600 mil watts de luz.

A abertura oficial do Planeta Atlântida ficou por conta de humoristas do extinto Programa X e da banda Harmadilha, responsável pelo tema oficial do Planeta.

Shows 
 Mamonas Assassinas
 Charly García
 Rita Lee
 Titãs
 Maria do Relento
 Papas da Língua
 Fernanda Abreu

1997 
Foi o único festival brasileiro em 1997. O evento ocorreu nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A novidade nesta edição foi uma cidade de lona que abrigou um shopping comercial com 15 lojas, 40 pontos de alimentação e três danceterias com estilos de música variados.Contou com uma área de esportes radicais que tinha uma tirolesa com 32 metros de altura.

O segundo dia começou com o desafio do vôlei de praia: Mônica e Adriana contra Adriana Behar e Shelda.

Shows 
 Cidadão Quem
 Arlindo Júnior
 Paralamas do Sucesso
 Lulu Santos
 Fito Páez
 Kleiton & Kledir
 Kid Abelha
 Nenhum de Nós
 Skank

1998 
Chagdud Tulku Rimpoche, um monge budista, abriu o Planeta com um cântico do Tibete. De acordo com a tradição budista, a música é utilizada para mostrar afeição por uma pessoa. Os shows novamente ocorreram nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. A tirolesa fez parte deste, que foi o maior festival de música do país naquele ano.

Shows 
 Tim Maia
 Cidade Negra
 Jota Quest
 Apocalypse
 Netinho
 Nenhum de Nós
 Rita Lee
 Titãs
 Gabriel, o Pensador
 Daniela Mercury

1999 
Tim Maia foi o homenageado na quarta edição do evento, realizado em 5 e 6 de fevereiro. Uma multiplicidade de estilos musicais esteve presente; teve samba, axé, pop e rock. Nesta ocasião, Ivete Sangalo deixou o posto de líder da Banda Eva.

Além das várias modalidades de esportes radicais como vale-tudo, montanhismo, tirolesa, bungee jumping e futebol de sabão, o Planeta Atlântida ofereceu também duas danceterias - uma com bandas cover e outra com música eletrônica com DJs. O público estimado foi de 50 mil pessoas.

Shows 
 Engenheiros do Hawaii
 Cidadão Quem
 Skank
 Biquini Cavadão
 Jota Quest
 Barão Vermelho
 Titãs
 Banda Beijo
 Nei Van Soria
 Papas da Língua
 Pato Fu
 Ed Motta
 Natiruts e Terra Samba
 Banda Eva

2000 
Na quinta edição do evento, de 11 a 12 de fevereiro, a principal atração foi a banda australiana Men at Work. Pela terceira vez consecutiva, o monge Rimpoche deu o seu recado para o público. O público estimado no evento foi de 100 mil pessoas.

Shows 
 Acústicos & Valvulados
 Comunidade Nin-Jitsu
 Jota Quest
 Wilson Sideral
 Os Paralamas do Sucesso
 Djavan
 Raimundos
 Men at Work
 The Hard Working Band
 Nenhum de Nós
 O Rappa
 Charlie Brown Jr.
 Lulu Santos
 Titãs
 Tribo de Jah
 Pato Fu
 Ultraje a Rigor
 Los Hermanos
 Ivete Sangalo

2001 
Espaços temáticos foram destaques nesta edição, como o Planeta África, com apresentações de percussão, capoeira e danças típicas; o Planeta Místico, que apresentava quiosques com cartas ciganas, tarô, I Ching e búzios; o Cidade Country, que reproduziu o ambiente dos saloons de filmes de faroeste; e a Aldeia Indígena, com artesanato e sons típicos. O Planeta deste ano foi realizado em 9 e 10 de fevereiro.

Shows 
 Capital Inicial
 Carlinhos Brown
 Charlie Brown Jr.
 Cidade Negra
 Comunidade Nin-Jitsu
 Engenheiros do Hawaii
 Ira!
 Jota Quest
 Kleiton & Kledir
 Lulu Santos
 Natiruts
 Nenhum de Nós
 O Rappa
 Papas da Língua
 Planet Hemp
 Raimundos
 Skank
 Tribo de Jah
 Ultramen
 Zeca Baleiro
Yothu Yindi

2002 
Durante os dias 1 e 2 de fevereiro, o Planeta Atlântida gaúcho apresentou a tenda Ghetto, espaço do hip hop e o espaço Forrogodó.

Shows 
 Bandaliera
 Bidê ou Balde
 Cachorro Grande
 Charles Master
 Tribo de Jah
 Acústicos & Valvulados
 Ana Carolina
 Comunidade Nin-Jitsu
 Daniela Mercury
 Nenhum de Nós
 Raimundos
 Tihuana
 Maskavo
 Capital Inicial
 Frejat
 Jorge Ben Jor
 O Rappa
 Skank
 Supla
 Marky Ramone e Tequila Baby
 Ultramen
 Dazaranha
 Natiruts

2003 
O evento contou com dois palcos principais, Água e Fogo, que recebiam as atrações alternadamente. Punk, rock e reggae ditaram o ritmo nos palcos. Os shows foram realizados nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Além dos shows nos palcos Água e Fogo, o Planeta deste ano contou com a presença do Palco Orbeat, um espaço alternativo que concentrou a maioria dos shows de rock do evento.

O Paralamas do Sucesso, em seu primeiro show no RS depois do acidente com Herbert Vianna, fez uma apresentação marcada pela emoção. Quase 80 mil pessoas compareceram aos dois dias do evento.

Shows

Palco principal 
 Armandinho
 Cidade Negra
 Skank
 Jota Quest
 Tequila Baby
 Engenheiros do Hawaii
 Charlie Brown Jr.
 Capital Inicial
 Chimarruts
 Papas da Língua
 Os Paralamas do Sucesso
 Maskavo
 Zeca Pagodinho
 Gilberto Gil
 CPM 22

Palco Orbeat 
 Planta e Raiz
 Detonautas
 De Falla
 Iriê
 Da Guedes
 Groove James
 Cachorro Grande

2004 
A organização do Planeta preparou uma mistura de ritmos e sons para as mais diversas tribos: o Planeta Hip Hop, o E-Planet, e o Radical Park. O evento ocorreu em 6 e 7 de fevereiro.

 Shows

2005 
Mais de 90 mil pessoas agitaram a Saba Campestre nos dias 28 e 29 de janeiro, em Atlântida. Mas foram os filhos dos artistas que roubaram a cena. O primeiro foi Erick Endres, o filho de sete anos de Fredi Endres, que tocou guitarra na música Patife; no dia seguinte, o astro dos comerciais Rogério Santos dos Santos

Shows 
 CPM 22
 Barão Vermelho
 Ira!
 Reação em Cadeia
 Comunidade Nin-Jitsu
 Tequila Baby
 Massacration
 Marcelo D2
 Cidade Negra
 O Rappa
 Charlie Brown Jr.
 DJ Tiësto
 Skank
 Seu Jorge
 Papas da Língua
 Engenheiros do Hawaii
 Lulu Santos
 Pitty

2006 
Na 11ª edição do festival, de 10 a 11 de fevereiro, os planetários dançaram e cantaram rock n'roll, reggae, axé e funk.

 Shows
 Cidadão Quem
 Armandinho
 Titãs
 O Rappa
 Jota Quest
 CPM 22
 Comunidade Nin-Jitsu
 DJ Marlboro
 Papas da Língua
 Pitty
 Paralamas do Sucesso
 Charlie Brown Jr.
 Ivete Sangalo
 Nenhum de Nós
 Cachorro Grande

2007 
12ª edição do festival gaúcho, realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro.

 Shows
 Maskavo (+ Chimarruts, Biquíni Cavadão, Edu Ribeiro)
 Fernanda Abreu
 Marcelo D2
 Jota Quest
 O Rappa
 Babado Novo
 Jeito Moleque
 Ultramen
 Papas da Língua
 Skank
 Lulu Santos
 Charlie Brown Jr.
 Armandinho
 Fatboy Slim

2008 
Décima terceira edição do Planeta, ocorrida em 15 e 16 de fevereiro.

 Shows

2009 
A décima quarta edição do Planeta Atlântida gaúcho ocorreu nos dias 6 e 7 de fevereiro e teve um público de cerca de 100 mil pessoas.

2010 
Décima quinta edição do Planeta Atlântida, ocorrida em 5 e 6 de fevereiro.

 Shows

2011 
Décima sexta edição do Planeta Atlântida, ocorrida em 11 e 12 de fevereiro.

 Shows

2012 
Décima sétima edição do Planeta Atlântida, ocorrida em 3 e 4 de fevereiro.
 Shows

2013 
A décima oitava edição do Planeta Atlântida aconteceu nos dias 15 e 16 de fevereiro. Inicialmente estava prevista pra acontecer nos dias 2 e 3 de fevereiro, porém a organização decidiu transferir a data após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, que deixou o Rio Grande do Sul de luto no fim de semana anterior. Com isso, atrações como Charlie Brown Jr., RPM, Faluja, Naldo Benny e Thiaguinho, inicialmente previstas, cancelaram a participação por não conseguirem alterar seus compromissos de agenda. Os organizadores também se manifestaram pra devolver o dinheiro ou um ingresso válido para a edição de 2014 para quem adquiriu o ingresso para a primeira data e não puder ir na nova.

 Shows

2014 
A décima nona edição do Planeta Atlântida ocorreu nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2014 e contou com a presença da banda californiana The Offspring que se apresentou no festival pela primeira vez.

 Shows

2015 
A vigésima edição do Planeta Atlântida ocorreu nos dias 30 e 31 de janeiro de 2015. Esta edição contou apenas com a edição do Rio Grande do Sul. O evento reuniu aproximadamente 80 mil pessoas.

2016 
A vigésima primeira edição do Planeta Atlântida ocorreu nos dias 29 e 30 de janeiro de 2016. Esta edição contou apenas com a edição do Rio Grande do Sul.

2017 
A vigésima segunda edição do Planeta Atlântida ocorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2017. O evento reuniu 80 mil pessoas, esgotando todos os ingressos.

2018 
A vigésima terceira edição do Planeta Atlântida ocorreu nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2018. Público estimado em 74 mil pessoas nos dois dias.

2019 
A vigésima quarta edição do Planeta Atlântida ocorreu nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2019.

2020 
Vigésima quinta edição do festival gaúcho, realizado nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020

2023 
Vigésima sexta edição do festival gaúcho, realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2023. Edição marcou a volta do evento após 2 anos de pausa devido à pandemia de Covid-19.

 
Listas do Rio Grande do Sul
Rede Atlântida